De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween (boek), een boek uit 2011 Jonas Jonasson
 De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween (film), de verfilming van het boek
 De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween (hoorspel), een hoorspelserie, uitgezonden in De Nieuws BV